Existes diversas salas llamadas Cine Ideal en distintas ciudades del mundo. Entre ellas:

Cine Ideal, en Buenos Aires . 
Cine Ideal, en Madrid .